Radix är även det latinska ordet för rot.

Radix är ett släkte av snäckor som beskrevs av Pierre Denys de Montfort 1810. Radix ingår i familjen dammsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dammsnäckor
Radix